Sejm Rozbiorowy 1773-1775 – sejm w Warszawie, który zatwierdził I rozbiór Polski
 Sejm grodzieński (1793) – sejm w Grodnie, zatwierdził II rozbiór Polski